Sergel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sergel (1876–1946), deutscher Schriftsteller
 Johan Tobias Sergel (1740–1814), schwedischer Bildhauer und Zeichner